În fonetică, se numesc consoane bilabiale acele consoane pronunțate prin acțiunea ambelor buze; ele reprezintă una din categoriile de sunete clasificate după locul de articulare.

În limba română standard există trei consoane bilabiale, diferențiate după modul de articulare și caracterul sonor sau surd:

 : consoană oclusivă bilabială surdă;
 : consoană oclusivă bilabială sonoră;
 : consoană nazală bilabială.

Bilabială, Consoană